Govora ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Govora (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Govora (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Băile Govora, Stadt im Kreis Vâlcea